Parque Nacional de las Montañas Azules puede referirse a:
Parque nacional Montañas Azules (Australia)
Parque nacional Montes Blue y de John Crow (Jamaica)